

Anni
18 – anno del I secolo d.C.
18 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
18 – numero naturale

Musica
18 – album di Moby del 2002
18 -eighteen- – album di Nana Kitade del 2005
18... – album di G.E.M. del 2009
 18 – album di Jeff Beck e Johnny Depp del 2022
18 – singolo di Joji, Kris Wu e Rich Brian feat. Trippie Redd e Baauer del 2017